Consorte é o cônjuge do monarca reinante. Consortes dos monarcas do Brasil poderiam desempenhar a função de regente, sobretudo durante a ausência do cônjuge, ou durante a menoridade dos seus filhos e herdeiros do trono, além de manter grande influência sobre o monarca. Alguns dos consortes ajudaram a melhorar a imagem da monarquia, como a imperatriz Maria Leopoldina, que desempenhou a função de regente interina do país, durante sua ausência de seu marido, e, transformou-se em celebridade por conta própria.

O território que hoje corresponde ao Brasil, teve diversos consortes, desde a descoberta deste em 22 de abril de 1500 até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Pode-se separar a lista em três períodos distintos: o Brasil Colônia (1500–1815), como integrante do Reino de Portugal; o Reino do Brasil (1815–1822), constituinte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1815–1822); e o Império do Brasil (1822–1889), estado soberano independente.

Consortes do Brasil Colônia

Dinastia de Avis

Dinastia de Habsburgo

Dinastia de Bragança

Consortes do Reino do Brasil

Dinastia de Bragança

Consortes do Império do Brasil

Casa de Bragança

Pretendentes 

Após a Proclamação da República, em 1889, e o fim da monarquia, esse conceito foi oficialmente e legalmente abolido. Contudo, grupos monarquistas mantiveram, de forma informal, o conceito de Consorte do Brasil, e, da mesma forma, criaram o título de "Príncipe/Princesa Consorte do Brasil", atribuindo a o cônjuge dos chefes da Casa Imperial do Brasil e pretendentes ao extinto trono brasileiro.

Casa de Orléans e Bragança

Ver também 

 Lista de imperatrizes do Brasil
 lista de monarcas do Brasil
 Lista de monarcas de Portugal
 Lista de consortes reais de Portugal
 Império do Brasil
 Brasil Colônia
 Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves

Imperatrizes do Brasil
Rainhas de Portugal
Império do Brasil
História do Império do Brasil